Wirthsmühle ist der Ortsname von

 Wirthsmühle (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Wirthsmühle (Weiding), Ortsteil der Gemeinde Weiding, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Wirtsmühle